Mabini bezeichnet:

 Stadtgemeinden auf den Philippinen:
 Mabini (Batangas) in der Provinz Batangas
 Mabini (Bohol) in der Provinz Bohol
 Mabini (Davao de Oro) in der Provinz Davao de Oro
 Mabini (Pangasinan) in der Provinz Pangasinan
 Personen:
 Apolinario Mabini (1864–1903), philippinischer Theoretiker und Urheber der ersten Verfassung der Philippinen